Alter Ruhrgraben bezeichnet:

 Naturschutzgebiet Alter Ruhrgraben (Schwerte), NSG in der Stadt Schwerte
 Naturschutzgebiet Alter Ruhrgraben (Hagen), NSG in der kreisfreien Stadt Hagen